Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2008/2009 — 108-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 16 августа 2008 и закончился 2 мая 2009 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009
2000-е годы в Северной Ирландии